Richard Wagner (1813-1883), compositeur allemand de la période romantique ;
 Richard Wagner (1957-), juge en chef du Canada et administrateur du Canada depuis 2021 ;
 Richard Wagner (1952-2023), écrivain et journaliste germano-roumain.

Autres 
 Richard Wagner, film allemand réalisé par Carl Froelich et William Wauer en 1913
 Richard-Wagner-Platz, station du métro de Berlin.